Selbstjustiz steht für:

 Selbstjustiz, gesetzlich nicht zulässige Vergeltung für erlittenes Unrecht, die ein Betroffener im eigenen Namen selbst übt
 Selbstjustiz (1972), amerikanischer Film von Richard Robinson (Regisseur)
 Selbstjustiz (1976), amerikanischer Film von Kevin Connor
 Selbstjustiz – Ein Cop zwischen Liebe und Gesetz, amerikanischer Film von Heywood Gould (1991)
 Silent Justice – Selbstjustiz, amerikanischer Film von James Dalthorp (2002)